Афро-гайанцы или Гайанцы — жители Гайаны, африканского (негроидного) происхождения. Во времена, когда плантаторы сделали землю доступной для восточных индийцев на конец XIX столетия, в то время как афро-гайанцам было запрещено владеть землёй несколькими десятилетиями ранее, негодование афро-гайанцев и других колониальных этнических групп было усилено. Самоощущение афро-гайанских людей как настоящих гайанцев происходит не только из долгой истории места жительства, но также и от превосходства, основанного на их уровне грамотности, исповедании христианства и британских колониальных ценностей.

В начале двадцатого века большая часть городского населения страны была африканскими гайанцами. Многие из них, проживали в деревнях и из-за этого, мигрировали в города в поисках работы и лучшего уровня жизни. До 1930-х афро-гайанцы, особенно смешанного африканско-европейского происхождения, составляли большую часть пёстрого профессионального класса. В течение 1930-х, из-за того, что индогайанцы начали входить в средний класс в гораздо большем количестве, афро-гайанцы и индогайанцы стали конкурировать за лучшее профессиональные положения.

Демографические данные 
Гайана является многонациональной страной, 43,5 % населения считаются выходцами из Восточной Индии (бихари, тамилы, телугу, пенджабцы) 31,2 % афро-гайанцы, 16,7 % смешанного происхождения, 9,2 % индейцы и 0,46 % другие, по большой части китайцы и европейцы (в особенности португальцы и англичане). Некоторые гайанцы происходят из Афганистана, Ирана, Ирака, Турции, Испании и Сирии. Гайанское креолизированное наречие является наиболее распространённым и активно действующим среди гайанского населения и его диаспорами. Религиозный состав гайанцев: индусы 28,4 %, пятидесятники 16,9 %, римские католики 8,1 %, мусульмане 7,2 %, адвентисты седьмого дня 5 %, другие христианские конфессии 20,5 %, без религии 4,3 %, растафари 0,5 %, бахаи 0,1 %, прочие религии 2,2 %.

Культура 
Традиции гайанского народа в основном остались в рецептах приготовления пищи, народном творчестве и в семейно-бытовых отношениях. Широко распространены народные песни колипсо. Главными праздниками для гайанцев считается карнавал. К сожалению, креольские танцы — кумфо, короманти, конго — постепенно исчезают.

Диаспора 
Гайанские общины существуют в основном в США (86 120 гайанцев), Великобритании (20 872 гайанца), Канаде (14 560 гайанцев) и Нидерландах (328 гайанцев). Причиной этого массового исхода была очень репрессивная политика Форбса Бернема, бывшего президента и диктатора. Миграция гайанского народа в другие страны началось в конце 1950-х годов, когда некоторые гайанцы (в основном молодые люди и некоторые женщины), как и другие выходцы из Карибского бассейна, согласились на предложение от британского правительства переехать в Англию, чтобы пополнить британскую рабочую силу. Это была кратковременная политика, вскоре британское правительство быстро закрыло дверь для открытой иммиграции из своих карибских территорий. Миграции многих представителей гайанцев произошла в Великобритании и Канаде на конце 1960-х и начале 1970-х годов в связи с политической борьбой или «восприятие» политических проблем того времени. Переезд гайанцев в других западные страны в основном из Канады и США продолжалась с 1970-х по 1980-е годы, многие представители переезжали из-за политических, социальных и экономических причин, а также для получения образования. В настоящее время миграция продолжается в связи с необходимостью восстановить разделённые семьи.

Известные люди афро-гайанского происхождения 
 Эдди Грант, британский исполнитель регги.
 Дебора Кокс, канадская певица, автор песен и актриса.
 Даррен Коллисон, американский баскетболист.
 Фил Лайнотт, ирландский музыкант, основатель группы Thin Lizzy.
 Леона Льюис, британская певица.
 Дерек Люк, американский актер.
 Си Си Эйч Паундер, американская актриса.
 Рианна, певица, по линии матери имеет афрогайанские корни.
 Эон Синклер, басист канадской рок-ска-регги-группы Bedouin Soundclash.
 Шон Патрик Томас, актёр (За мной последний танец и Парикмахерская).
 , британский политический деятель.
 Ширли Чисхолм, американский политик, кандидат в президенты США на выборах 1972 года.

Примечания

Литература 
 Андрианов Б. В. Афро-гайанцы // Народы и религии мира / Глав. ред. В. А. Тишков. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998, с.201.
 Susheela S.S. Demographic Variables and the Recent Trend in Fertility in Guyana, 1960—1971 // Population Studies, Vol. 33, No. 2 (Jul., 1979), pp. 315—326.
 Griffith I.L. The Military and the Politics of Change in Guyana // Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 33, No. 2 (Summer, 1991), pp. 145—161.
 Petras J.K. A Death in Guyana Has Meaning for Third World // Latin American Perspectives, Vol. 8, No. 1, The Caribbean and Africa (Winter, 1981), pp. 47-48.
 Edwards W.F. Edwards Speech Acts in Guyana: Communicating Ritual and Personal Insults// Journal of Black Studies, Vol. 10, No. 1 (Sep., 1979), pp. 20-39.
 Mandle J.R. Population and Economic Change: The Emergence of the Rice Industry in Guyana, 1895—1915 // The Journal of Economic History, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1970), pp. 785—801

Население Гайаны
Народы Гайаны